Showbiz steht für:

 die Vergnügungs- und Unterhaltungsindustrie, siehe Showgeschäft
 Showbiz (Album), Studioalbum (1999) der britischen Rockband Muse
 Showbiz (Musical), deutsches Musical (2007)